Turnieje rugby 7 na Letniej Uniwersjadzie 2013 odbywały się w dniach 14–17 lipca 2013 roku. Zawodnicy obojga płci rywalizowali na stadionie Tulpar w Kazaniu.

Był to debiut tego sportu na uniwersjadzie.

Zarówno w turnieju męskim, jak i żeńskim triumfowali gospodarze.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Informacje ogólne 
Zawody odbywały się na mieszczącym 3200 widzów należącym do miejscowej uczelni stadionie Tulpar. Do czterodniowej rywalizacji przystąpiło szesnaście zespołów męskich i dziesięć żeńskich liczących maksymalnie po dwunastu zawodników. Zawody męskie odbywały się w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach czterech czterozespołowych grup, po czym nastąpiła faza pucharowa – czołowe dwie drużyny z każdej grupy awansowały do ćwierćfinałów, pozostała ósemka zaś walczyła o Bowl. Przegrani ćwierćfinaliści rywalizowali następnie w turnieju Plate. Kobiety rywalizowały początkowo w dwóch pięciozespołowych grupach, a jedynie najsłabsze drużyny z każdej grup nie awansowały do ćwierćfinałów. Sędziowie zawodów zostali wyznaczeni przez IRB.

Uczestnicy 
Uczestniczące drużyny zostały ogłoszone łącznie z reprezentacjami innych sportów zespołowych 5 marca 2013 roku.

Turniej mężczyzn

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Mecze o miejsca 13.

Klasyfikacja końcowa

Turniej kobiet

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate + Bowl

Mecz o 9. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2013
Rozgrywki w rugby union
2013 w rugby union
Rugby union w Rosji